Der Titel Größter Kaschubaum der Welt wird von folgenden zwei Bäumen in Brasilien beansprucht:
 Cajueiro de Pirangi, Natal, Rio Grande do Norte
 Cajueiro Rei do Piauí im Bundesstaat Piauí